Марша́лльский язык (англ. Marshallese, марш. Kajin Majōl) — язык коренного населения Маршалловых островов, которые представляют собой группу коралловых атоллов, располагающихся в Тихом океане к северу от экватора и к западу от линии перемены дат.

Генеалогическая информация 
Маршалльский язык образует сестринский таксон по отношению к понпейско-трукским языкам. Вместе они составляют западно-микронезийские языки (без ранга) в составе микронезийской группы океанийских языков. По поводу точного положения внутри океанийских языков и состава группы для микронезийских языков окончательный консенсус еще не достигнут, однако маршалльский язык несомненно в эту группу входит.

*В стандартной для каждого из языков орфографии

Ареальная информация 
Маршалльский язык — родной язык коренного населения Маршалловых островов, за пределами которых он не распространен. Около трети носителей языка живут в других странах (к примеру, в Науру и США). 

Географически Маршалловы острова представляют собой две цепочки атоллов (Ратак (марш. Ratak) — восточная цепь, 15 атоллов; Ралик (марш. Rālik) — западная цепь, 17 атоллов). Все они обитаемы, хотя некоторые не круглогодично, и повсеместно в ежедневной коммуникации используется маршалльский язык (разделенный на две группы диалектов, западную и восточную, географическое распределение которых соответствует двум цепочкам атоллов, упомянутых ранее). Безопасный статус маршалльского языка можно объяснить, в частности, достаточно гомогенным этническим составом населения островов, — на 2006 г. доля немаршалльцев составляет менее 8%.

Социолингвистическая информация (количество носителей, статус, языковая ситуация) 
По данным на 2001 год носителей маршалльского языка в пределах Маршалловых островов было около 42000 человек. Маршалльский язык имеет статус государственного языка (наряду с английским) на Маршалльских островах. На Glottolog.org имеет статус "безопасный" ("not endangered"). На Etnologue.com указан статус "1" — "язык используется в образовании, рабочей среде, СМИ, правительстве и на общенациональном уровне".  

Диалектное варьирование невелико. Выделяют два диалекта (восточный, Ratak, и западный, Rālik, соответственно), которые взаимопонятны. Различия касаются отдельных лексем и некоторых аспектов произношения. Такую несвойственную для языков Океании "гомогенность" можно объяснить прочными внутриклановыми связями, активным перемещением между островами и частотностью межклановых браков.

Типологические характеристики

Степень свободы выражения грамматических значений 
В маршалльском языке преобладает аналитизм — граммемы выражаются при помощи отдельных слов.

Пример № 1: 

 E-j                   jab      bok     ko          kein.

 3SG-NCMPL  NEG    book   DEF.Pl   close.to.1PL.INCL.NHM
 Это не книги.

Пример № 2: 

 Jọọn  e-ar              ṃōñā         ilo       ek     eo            koṇ-a.
 John  3SG-CMPL  eat.INTR   LOC    fish   DET.SG   catch-1SG.POSS
 Джон съел (часть) рыбы, которую я поймал.

Несмотря на то что аналитические формы в маршалльском преобладают, аффиксация и редупликация — не такие редкие явления. В примере № 2 мы видим посессивный суффикс, а в примере № 3 на глаголе со значением "быть грустным" согласовательный префикс, каузативный префикс и финальную редупликацию части корня (одна из моделей каузативной деривации).

Пример № 3: 

 Jab lo           ṃupi    eṇ     bwe         e-ka-būroṃōj~ṃōj.
 not  see.TR  movie  that   because  3SG-CAUS-be.sad~CAUS
 Не смотри этот фильм: он вызывает грусть.

Характер границы между морфемами 
В маршалльском языке не развита именная морфология. Существительные могут иметь суффиксальный маркер неотчуждаемой принадлежности или т. н. "construct" суффикс (позволяет присоединять другие неотчуждаемые существительные с разными оттенками значения), причем характер границы между морфемами в первом случае — фузия.  В остальном наблюдается тенденция к изоляции.

Пример № 1: 

 Tūṃ           tok   juon      ut-ū                          ilo      ra           dikdik  ko.
 pull.INTR   DIR  INDEF   flower-1SG.POSS   LOC   branch   small   DEF.PL
 Сорви мне цветок с этих маленьких веток.

Глагольная морфология, как словоизменительная, так и деривационная, значительно богаче. Встречается как фузия, так и агглютинация. Например, показатель лица и числа субъекта всегда представлен одной морфемой (см. раздел "Тип ролевой кодировки"). Отрицание, видо-временные характеристики, интенсивность, частотность действия и некоторые другие оттенки значения передаются при помощи отдельных вспомогательных глаголов, из которых только один, являющийся предикативной вершиной, согласуется с субъектом в лице и числе (изолирующая стратегия). Деривационная же морфология глагола в основном агглютинативная. Существуют различные модели как транзитивной, так и антитранзитивной деривации, а также показатели каузатива, дистрибутива и нек. др. Часто происходит редупликация как отдельных начальных согласных, так и целых слогов, причем иногда с одновременной элизией гласной или слога в исходной форме.

Пример № 2: 

 Kwō-n      kaiur  bwe          e-naaj        boñ-e             eok.

 2SG-IMP  hurry  because  3SG-FUT   be.night-TR   2SG.OBJ
 Торопись, пока не стемнело.

Локус маркирования 
Маршалльский язык демонстрирует вершинное или зависимостное маркирование в посессивной именной группе (в зависимости от характера обладания) и вершинное маркирование в предикации.

Посессивная именная группа 
Как и другие микронезийские языки, маршалльский различает отчуждаемую и неотчуждаемую принадлежность. Если обладатель не выражен эксплицитно, неотчуждаемая принадлежность маркируется суффиксом, выражающем лицо и число посессора.

Пример № 1: 

 mej-a                   / mej-ān
 face-POSS.1SG  / face-POSS.3SG
 мое лицо / его/ее лицо

В этом случае маркирование вершинное. Если же обладатель выражен эксплицитно, обладаемое маркируется упомянутым ранее "construct" суффиксом, форма которого совпадает с POSS.3SG (корень-тематическая гласная-n). Маркирование в этом случае также вершинное.

Пример № 2: 

 wa-an      Jọọn
 car-CST   John
 машина Джона

В случае отчуждаемой принадлежности маркирование может быть вершинным или зависимостным. Отчуждаемые существительные не могут "обладаться" напрямую. Они нуждаются в модификаторах/классификаторах, которые представляют собой существительное с показателем неотчуждаемой принадлежности и уточняют характер обладания.

Пример № 3: 

 kuuj  eo           nāji-ṃ
 cat    DEF.SG  child-POSS.2SG
 Твой домашний кот (бук. кот ребенок твой)

Пример № 4: 

 kuuj  eo            būrue-er
 cat    DEF.SG   throat-POSS.3PL
 их любимый/особенный кот (букв. кот горло их)

В маршалльском все зависимые внутри ИГ всегда стоят справа от вершины, поэтому здесь маркирование зависимостное (показатель числа и лица посессора стоит на модификаторе, который является зависимым по отношению к обладаемому). Однако если обладаемое не определено детерминативом (~определенный артикль), модификатор меняется местами с отчуждаемым существительным и тем самым оказывается вершиной ИГ. В этом случае меняется и локус маркирование: теперь оно вершинное.

Пример № 5: 

 koṇ-an                   or
 catch-POSS.3SG  lobster
 (какой-то) лобстер, которого он/она поймал(а) (букв. улов его/ее лобстер)

Предикация 
В предикации маркирование всегда вершинное. Ни субъект любой клаузы, ни объект в транзитивной клаузе никак не маркируются, а вот вершина предикации (вспомогательный глагол или смысловой при отсутствии вспомогательного) несет префикс, выражающий число и лицо субъекта.

Пример № 1: 

 I-naaj      bar      aikuj-i       roñoul  ḷalem  jāān.
 1S-FUT  ITER   need-TR   twenty  five    cents
 Мне снова понадобится двадцать пять центов.

Тип ролевой кодировки 
Маршалльский демонстрирует директный тип ролевой кодировки, т.е. не проводит различие между субъектом транзитивной клаузы, субъектом нетранзитивной клаузы и объектом транзитивной клаузы. Объект однозначно определяется за счет строгого порядка слов SVO в транзитивных клаузах. Существуют отдельные объектные формы личных местоимений 1 и 2 лица ед. числа, однако их использование факультативно, и, согласно последним сведениям, в речи современных детей и подростков они вытесняются субъектными формами.

Пример № 1 (Агентивная клауза с одноместным глаголом): 

 Bao  eo            e-j                     ekkāke.
 bird  DEF.SG   3SG-NCMPL    fly.INTR
 Птица летает.

Пример № 2 (Пациентивная клауза с одноместным глаголом): 

 Ajri     eo           e-j                   kiki.
 child  DEF.SG  3SG-NCMPL   sleep
 Ребенок спит.

Пример № 3 (Клауза с двухместным глаголом): 

 Kijdik  eo            e-j                    ajoḷjoḷ-e    bōb                    eo.
 Rat     DEF.SG   3SG-NCMPL   gnaw-TR  pandanus.tree   DEF.3SG
 Крыса жует панданус.

Базовый порядок слов 
В маршалльском  базовый порядок слов в клаузах с транзитивным глаголом SVO, с нетранзитивном глаголом — SV (VS возможен при ответе на вопрос и в придаточных). В предложениях без глагола ("equational sentences") базовый порядок слов SP (S — субъект, P — предикат).

Пример № 1: 

 Ajri    eo           e-ar               lo           kidu  eo.
 child  DEF.SG  3SG-CMPL   see.TR  dog   DEF.Sg

 Ребенок увидел собаку.

Пример № 2 

 Kwōn        ajjinono   bwe         Baba   e-kiki        /  e-kiki        Baba.
 2SG-IMP  whisper   because  father  3S-sleep  /  3S-sleep  father
 Говори шепотом, потому что папа спит.

Пример № 3: 

 Ri-eọñōd              ro           raṇe                     tok.
 PERS-go.fishing  DEF.PL  close.to.2PL.HM  DIR
 Вот идут рыбаки.

В примере №3 функцию предиката выполняет указательное местоимение "raṇe". В упрощенном буквальном переводе на русский это "Рыбаки эти сюда".

Фонетика 
В маршалльском языке 19 согласных и 4 гласных фонемы. Палатальный аппроксимант {j}, глухой глоттальный фрикативный {h} и лабиовелярный аппроксимант {w} практически никогда не имеют поверхностной репрезентации. Эти звуки не имеют отражения и в орфографии маршалльского. Тем не менее, стоит включать их в систему согласных, так как они оказывают эффект на реализацию соседних гласных звуков подобно стандартным 19 фонемам. Каждая из 4 гласных фонем имеет 3 реализации в зависимости от характера консонантного окружения. В действительности же гласные противопоставлены только по подъему. Такая система называется вертикальной.

Языковые особенности 
В маршалльском наблюдается интересная тенденция к слоговому сингармонизму. Фонотактика маршалльского не позволяет иметь слоги без приступа и коды, Слоговая структура простейших слов CVC, и уже к этому слову могут присоединяться CV- префиксы и -VC суффиксы. Таким образом, гласный всегда оказывается в окружении 2 согласных звуков. Все согласные входят в одну из трех групп ("легкие" = палатализованные/палатальные, "тяжелые" = веляризованные/велярные и "огубленные" с дополнительной губной артикуляцией). Каждый гласный же, как было отмечено ранее, имеет 3 аллофона, находящихся в дополнительной дистрибуции друг с другом. В контексте LVL произносится гласный переднего ряда, в контексте HVH — неогубленный гласный заднего ряда, в контексте RVR — огубленный гласный заднего ряда (L — Light, H — Heavy, R — Rounded). Если же консонантное окружение несимметрично, гласные приобретают дифтонгоидный характер, хотя орфографически предпочтение отдается одному из двух вариантов. Таблица ниже иллюстрирует, как это происходит. Многие фонетические процессы, возникающие на морфемных границах, вызваны именно стремлением гласных уподобиться соседним согласным в артикуляции.

Упомянутый при обсуждении локуса маркирования "construct" суффикс также употребляется с отчуждаемыми существительными. При этом передаются разные оттенки значения.

Формы личных местоимений могут присоединять в качестве суффикса 4 различных показателя числа, образуя "составные" местоимения. Также эти суффиксы могут присоединяться к глагольным показателям субъекта. В результате получаются местоимения, которые могут выполнять только роль субъекта.

Как было отмечено ранее, редупликация является продуктивной деривационной стратегией в маршалльском. В частности, большая часть прилагательных образуется путем редупликации различных частей корня от соответствующих "adjectival" глаголов, которые чаще всего имеют значение "находиться в состоянии Х" или "быть носителем качества Х".

Примеры: 

 ḷapḷap (большой) ⇐ ḷap (быть большим)
 ennọno / nenọno (вкусный) ⇐ nnọ (быть вкусным)
 ekkārere / kōkārere (разнообразный) ⇐ kāre (смешиваться)

В маршалльском существует сложная система составных наречий направления. В их значении закодирован не только ориентир (сторона света, лагуна, океан, пространство в широком смысле), но также и направление движения относительно говорящего и адресата (в т.ч. если их несколько).

Примеры: 

 niña-tak / niña-ḷọk ("на север ко мне / к нам" / "на север от нас (меня и тебя)")
 ar-tak / ar-ḷọk ("в сторону лагуны ко мне / к нам" / "в сторону лагуны от нас (меня и тебя)")

Интересной чертой синтаксиса маршалльского языка является "switch reference" — возможность смены роли объекта на роль субъекта при помощи служебного слова ("im", чаще можно перевести как сочинительный союз "и").

Пример: 

 E-idik-i                ut                eo           im    mej.
 3SG-shake-TR   flower.tree  DEF.SG  and  die
 Он потряс цветочное дерево, и оно завяло.

Мы видим, что во второй клаузе субъект эксплицитно не выражен. Функция слова "im" как раз заключается в том, чтобы показать, что объект первой клаузы становится субъектом второй (потряс дерево ⇒ дерево завяло).

Список сокращений 

 1/2/3 + SG / PL — показатель лица (1/2/3) и числа (единственное и множественное), соот.
 DEF / INDEF — детерминатив (~опр. артикль / неопр. артикль)
 INCL — инклюзивность (для местоимений 1PL)
 NEG — отрицание (вспом. глагол)
 NCMPL / CMPL — незавершенность/завершенность действия (вспом. глаголы)
 NHM / HM — не человек / человек (там, где проводится контраст)
 INTR / TR — непереходность / переходность
 LOC — локативный предлог (место)
 CAUS — каузатив
 CST — "construct" суффикс
 DIS — дистрибутив
 ANT — антоним
 IMP — императив (оптатив)
 EMP — наделение силой / способностью (от анг. empower)
 ITER — повторяющееся действие (вспом. глагол)
 FUT — будущее время (вспом. глагол)
 DIR — предлог направления
 PERS — человек, который <...>
 OBJ — объект
 POSS — показатель посессора

Примечания

Ссылки 

 Marshallese Разговорник на сайте Посольства Маршалловых островов в США
 Краткий курс языка от Peace corps
 Маршалльский язык на сайте Ethnologue
 Маршалльский язык на сайте Rosetta Project
 Информация о реформах правописания
 Heather Willson. A Brief Introduction to Marshallese Phonology
 U. Reading, 1981. Epenthesis and deletion in loan phonology.
 Тексты на маршалльском языке.
 Byron Wilbur Bender. Spoken Marshallese.

Микронезийские языки
Языки Науру
Языки Маршалловых Островов